Парри-Саунд ():

 Парри-Саунд — городок (13,33 км²) в округе Парри-Саунд провинции Онтарио, Канада.
 Парри-Саунд — административный округ в провинции Онтарио, Канада.